{{DISPLAYTITLE:(C6H10O5)n}}
La fórmula molecular (C6H10O5)n corresponde a cualquiera de los siguientes y más compuestos isómeros:

 glucanos:
 celulosa, número CAS 
 curdlano, número CAS 
 pululano, número CAS 
 glucógeno, número CAS 
 polidextrosa, número CAS